9-й чемпионат Европы по баскетболу среди женщин проходил в столице Венгрии Будапеште с 6 по 13 сентября 1964 года.

Групповой этап

Группа A

Группа В

Матчи за 5 – 8-е места

Плей-офф

Полуфинал

Классификация

Матч за 9-е место

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

ФИНАЛ

Итоговое положение 

 4. 
 5.   
 6.   
 7.   
 8.   
 9.   
 10.

Статистические лидеры

Ссылки 
 
 Статистика на todor66.com 

1964
1964 год в баскетболе
 0906-0913
 06-13
Международные спортивные соревнования в Будапеште
Чемпионаты Европы в 1964 году
Чемпионаты Европы в Венгрии
Международные соревнования по баскетболу в Венгрии